Hinselmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hinselmann (1884–1959), deutscher Gynäkologe
 Wilhelm Hinselmann (1863–1944), deutscher Fabrikant